

Carriera

Club
Con la maglia della Juvenes/Dogana ha giocato 2 partite di qualificazione alla Coppa UEFA 2008-2009 in cui la squadra è eliminata dall'Hapoel Tel Aviv al primo turno.

Nella stagione successiva gioca le due partite del secondo turno di qualificazione alla UEFA Europa League 2009-2010 in cui la squadra è eliminata dal Polonia Varsavia. La stessa sorte nella stagione 2011-2012, quando la squadra è eliminata dal Rabotnicki e Ceci gioca le 2 partite del secondo turno.

Per la stagione 2013-2014 gioca in campo internazionale con il La Fiorita: la squadra è eliminata al primo turno preliminare di qualificazione alla UEFA Europa League dal Valletta e Ceci anche stavolta gioca le 2 partite del turno.

Nella stagione 2014-2015 gioca la gara d'andata del primo turno di qualificazione alla UEFA Champions League persa per 1-0 contro il Levadia Tallinn.

Collegamenti esterni